Lineage III (coreano:리니지 3) es un juego de fantasía del tipo MMORPG para PC y una secuela de Lineage II desarrollada por NCsoft. El proyecto se inició el 1 de enero de 2008.

Originalmente se anticipó que el proyecto Lineage III utilizaría el motor para juegos de Unreal Engine 3, pero un representante de NCsoft anunció que la empresa desarrollaría un motor de juegos completamente nuevo para esta secuela.

Controversia 
El 28 de abril de 2007, la policía de Seúl realizó una investigación a siete antiguos empleados de NCsoft por ser sospechosos de haber robado parte del código de Lineage III y ofrecérselo a una importante compañía de juegos japonesa.

De acuerdo con NCsoft, el daño realizado puede potencialmente exceder los mil millones de dólares, una pérdida muy elevada para la compañía NCsoft.

Lineage Eternal NO ES Lineage III, aclarado por NCSoft.

Véase también 
 Lineage
 Lineage II
 Lineage Eternal

Referencias 

 LineageEternal Fansite
 DragonesNegros Fansite

Videojuegos en línea
Videojuegos multijugador
Videojuegos desarrollados en Corea del Sur
Videojuegos de rol multijugador masivo en línea